Lipówki – skaliste wzgórze w Olsztynie na Wyżynie Częstochowskiej
 Lipówki – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Siedliszcze 
 Lipówki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Pilawa
 Lipówki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Królewszczyzna